Каушанский — еврейская топонимическая фамилия (Каушаны) и топоним.

 Каушанский, Александр Герцович (Григорьевич, 1937—2010) — скрипач, музыкальный педагог, заслуженный артист Молдавской ССР (1989).
 Каушанский, Борис Львович (Бурих Лейбович; 1895—1976) — израильский танцовщик, хореограф и кинематографист, известный под псевдонимом «Барух Агадати».
 Каушанский Владимир Ефимович (род. 1936) — учёный в области химических технологий в строительстве, цементного производства.
 Каушанский Владимир Яковлевич (1946—2019) — российский музыкальный критик, джазовый журналист.
 
 Каушанский, Кеннет (Kenneth Kaushansky, род. 1953) — американский гематолог.
 Каушанский, Лазарь Израилевич (1880—?) — российский и советский врач-стоматолог и учёный-медик.
 Каушанский, Моисей Моисеевич (1903—1933) — советский учёный в области полиграфии и типографского дела.
 Каушанский, Мордко Рувинович (Михаил Романович) — украинский советский экономист, автор трудов по финансовому учёту.
 Каушанский, Павел Львович (1930—2019) — украинский советский религиовед, сектовед, писатель.

 Каушанская, Валентина Лазаревна (1908—1994) — советский лингвист, педагог-методист в области английского языка, дочь Л. И. Каушанского.

Топонимы 
 Каушанский район

Примечания